Публий Корнелий Сципион Назика () — имя нескольких древних римлян из ветви Сципионов (род Корнелиев).

Известные носители 
 Публий Корнелий Сципион Назика — консул 191 года до н. э.
 Публий Корнелий Сципион Назика Коркул — консул 162 и 155 годов до н. э., великий понтифик
 Публий Корнелий Сципион Назика — претор, сын Публия Корнелия Сципиона Назики Серапиона

См. также 
 Публий Корнелий Сципион
 Публий Корнелий Сципион Назика Серапион

Корнелии Сципионы